Evonne Goolagong e Peggy Michel hanno battuto in finale Helen Cawley e Karen Krantzcke 2-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Billie Jean King (quarti di finale)
 Françoise Dürr /  Betty Stöve (quarti di finale)

 Chris Evert /  Ol'ga Morozova (semifinali)
 Julie Heldman /  Virginia Wade (quarti di finale)
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1974